Die Divizia A 1993/94 war die insgesamt 54. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga und die zweite der Divizia A als nur noch zweithöchste Fußballliga. FC Argeș Pitești und FC Maramureș Baia Mare stiegen in die Divizia Națională auf.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die zwei Sieger stiegen in die Divizia Națională auf. Die jeweils beiden Tabellenletzten stiegen in die drittklassige Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich. Für den Abstieg wurde bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel vom rumänischen Fußballverband angeordnet.

Staffel 1

Staffel 2

Relegation 
Die beiden punktgleichen Mannschaften entschieden in einem Spiel den zweiten Absteiger der Staffel 2.

|}

Weblinks 
 Saison 1993/94 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1993/94
1993 94